Ники́тинская — улица в Володарском районе города Брянска. Проходит в центральной части района, в северо-восточном направлении. Является одной из важнейших улиц района, так как на Никитинской улице находится путепровод, соединяющий Володарский район с центральной частью города. Длина улицы от путепровода — 900 м, от развилки перед станцией Брянск-Орловский — 1300 м.

До настоящего времени историческая застройка не сохранилась; улица застроена типовыми 2—9-этажными кирпичными домами в 1950—1980-е годы.

Движение на улице двустороннее, по три полосы в каждую сторону. Пересечение с улицей Пушкина регулируется светофором.

История и происхождение названия 

Улица возникла на рубеже XIX—XX веков. Впервые она показана на плане города Брянска 1906 года, где обозначена как «2-я линия Привокзальной слободы».

В 1915 году, в связи с Первой мировой войной, в конце этой улицы велось строительство складов военного ведомства (так называемых «Минских» складов), в связи с чем улица была замощена и благоустроена. По воспоминаниям старожилов, эти работы выполнялись взводом солдат под командованием капрала Никитинского — отсюда и возникло название, ставшее официальным. Под этим названием улица была известна и в царское время, и при Советской власти, и в годы фашистской оккупации.

В середине 1980-х годов, при подготовке к 1000-летию Брянска, для улицы были изготовлены новые электрифицированные аншлаги, на которых впервые появилось искажённое «упрощённое» название — улица Никитина. По одной из версий, неизвестные авторы такого переименования предположили, что улица названа в честь поэта И. С. Никитина (многие улицы Володарского района действительно носят имена писателей). Однако замена прежнего названия на новое не подтверждено никакими актами местной власти, и до настоящего времени сосуществуют оба названия. Если в разговорной речи по-прежнему преобладает «Никитинская», то в официальных документах постепенно насаждается название «улица Никитина».

Путепровод 

В 1955 году вместо существовавшего поблизости железнодорожного переезда, в створе улицы Никитинской был построен путепровод, ведущий в сторону железнодорожного вокзала Брянск-I и Советского района Брянска; это позволило в 1967 году открыть троллейбусное сообщение в Володарском районе. Путепровод имел по одной полосе движения в каждом направлении. В 1980-х годах возникла необходимость его расширения, и было принято решение построить рядом с действующим новый двухполосный путепровод, а затем заменить старый путепровод, техническое состояние которого было критическим, ещё одним новым. В 1998 году первая очередь нового путепровода была введена в строй, а старый был закрыт для транспорта и приспособлен для пешеходного движения, а также под автостоянку на северо-восточном склоне. К строительству второй очереди намечалось приступить в 2010 году, однако, этого не произошло. 3 июля 2016 путепровод 1 очереди открыт после реконструкции.

Примыкающие улицы 

С Никитинской улицей пересекаются следующие улицы (от начала к концу): Володарского, Димитрова, Пушкина, Красный Маяк, Краснофлотская, Мичурина, 2-я Мичурина. Между улицами Пушкина и Красный Маяк Никитинскую улицу пересекают подъездные железнодорожные пути.

Достопримечательности 

При въезде в Володарский район, с путепровода хорошо виден вокзал станции Брянск-I, до которого ранее можно было добраться из сквера им В.И. Ленина по пешеходному переходному мосту, который был демонтирован в октябре 2020 года ввиду своей аварийности. Сам сквер расположен вдоль железной дороги, со стороны города ограничен улицами Никитинской и Димитрова и Волгоградским переулком. В сквере находится братская могила воинов, погибших в сентябре 1943 года при освобождении Брянска от немецко-фашистских захватчиков (по праздникам зажигается «Вечный огонь»), памятник В. И. Ленину (обращён спиной к центру сквера и лицом к администрации района), а также стела в память о первых комсомольцах Володарского района.

В небольшом сквере между улицами Димитрова и Пушкина в 1960-е годы установлен скромный памятник покорителям космоса.

При пересечении с улицей Пушкина находится центральный районный парк культуры и отдыха «Юность», разделённый на две части зданием театра кукол. По другую сторону Никитинской ул., на ул. Пушкина находятся крупнейшие в городе «Брянские бани».

Также на Никитинской ул. располагаются некоторые отделы администрации Володарского района, многочисленные магазины и учреждения, районная библиотека, аптека, отделение связи, дом быта, подразделения оборонной отрасли. В конце улицы, на месте бывшего кладбища, построен детский сад и районный культурно-спортивный комплекс (бывший ДК им. Горького).

Общественный транспорт 

На ул. Никитинской расположены две остановки общественного транспорта: одноимённая остановка в центральной части и остановка «ДК им. Горького» в конце улицы. Перевозки выполняются следующими маршрутами:

 Троллейбусы 1, 6, 13.
 Автобусы 2, 8, 9, 11, 13, 30, 31, 33д, 37.
 Маршрутные такси 3, 31д, 42, 49, 52, 55, 59, 99 .

Ссылки 
 Никитинская улица на сервисе Яндекс.Панорамы

Улицы Брянска